Сте́ржень:
 Сте́ржень — главная часть чего-либо ().
 Стержень — в строительной механике тело удлиненной формы, два размера которого (высота и ширина) малы по сравнению с третьим размером (длиной)
 Стержень литейный — отъемная часть литейной формы, предназначенная для образования внутренних, а иногда наружных поверхностей отливки. Стержень устанавливают на опорные поверхности (знаки) литейной формы. Изготовляют из так называемых стержневых смесей (песчано-глинистых, песчано-масляных, самотвердеющих и др.).
 Стержень — одна из составных частей шариковой ручки, карандаша и некоторых других письменных принадлежностей.
 «Стержень» — название базы данных МВД о правонарушениях граждан.

Водные объекты 
 Стержень — озеро в Чашникском районе Витебской области Белоруссии, в бассейне реки Свечанка.
 Стержень — озеро в Чашникском районе Витебской области Белоруссии, в бассейне реки Улла.

См. также 
 Стержневая БЧ
 Стержневая мельница
 Стрежень
 (rhachis) — общий (главный) черешок сложноперистого листа или главная ось соцветия колоса, кисти или метелки. См. также стержневой корень